Le Festival Presidente de Música Latina est un festival de musique latine qui a lieu tous les deux ans, pendant 3 jours en octobre au Stade olympique Félix-Sánchez à Saint-Domingue, capitale de la République dominicaine.

Historique 
Le festival est né en 1995 à l'initiative d'une entreprise de brassage de bière, Cervecería Nacional Dominicana

Programmation

1997

Artistes dominicains 
 Los Toros Band
 Los Hermanos Rosario
 Eddy Herrera
 Fernando Villalona 
 Tabú Tek

Artistes internationaux 
  Gilberto Santa Rosa
  Thalía
 Emanuel
  Marc Anthony
  Tito Rojas y orquesta
  Ana Bárbara
  Carlos Vives
  Enrique Iglesias
  Alejandro Fernández

1998

Artistes dominicains 
 Los Hermanos Rosario
 Fernando Villalona
 Milly Quezada

Artistes internationaux 
  Alejandro Fernández
  Maná
  Ricky Martin
  Carlos Vives
  Juan Gabriel
  Víctor Manuelle
  Jerry Rivera
  Azúcar Moreno
  Grupo Niche
  DLG

1999

Artistes dominicains 
 Tribu del Sol
 Toño Rosario
 Fernando Villalona
 Raulín Rodríguez
 Los Ilegales
 Los Toros Band

Artistes internationaux 
  Shakira
 Carlos Ponce
  Víctor Manuelle
  Tito Rojas
  Elvis Crespo
  Nek
  Chayanne 
  Marc Anthony
  Enrique Iglesias

2001

Artistes dominicains 
 Eddy Herrera
 Rafa Rosario
 Los Toros Band
 Hermanos Rosario
 Ciudad de Angeles
 Zacarías Ferreira
 Julio Sabala

Artistes internationaux 
  Alejandro Fernández
 MDO
  Marc Anthony
  Ricardo Arjona
  Gilberto Santa Rosa
  Alejandro Sanz 
  Maná
 Azul Azul

2003

Artistes dominicains 
 Ilegales
 Milly Quezada
 Monchy y Alexandra
 Aventura
 Sergio Vargas

Artistes internationaux 
 Rosario
  Bacilos 
  Juanes
  Ricardo Montaner
  La Ley
  Ricardo Arjona 
  Gilberto Santa Rosa
  El Gran Combo de Puerto Rico
  Chayanne

2005

Artistes dominicains 
 Negros
 Frank Reyes
 Eddy Herrera
 Sergio Vargas
 Krisspy
 Rubby Perez
 Rafa Rosario
 El Torito

Artistes internationaux 
  Diego Torres
  Marc Anthony
  Julieta Venegas
  David Bisbal 
  Chayanne
  Daddy Yankee 
  Jennifer López

Lien externe 
  festivalpresidente.com.do : Site officiel

Festival de musique
Musique dominicaine
Musique latine
Bière et sponsoring
Festival fondé en 1995